Ялшанка:

Реки
 Ялшанка (приток Урала)
 Ялшанка (приток Урляды)